Лос Магејситос има више значења:

 Лос Магејситос, Ел Пилонсиљо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Магејситос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику